Áyioi Theódhoroi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Áyioi Theódhoroi (ort), Thessalien, Nomós Magnisías, 
 Ágioi Theódoroi (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 

Robotskapade Greklandförgreningar